Biografies:
 Santa Helena de Constantinoble (Drepanum, 248 – 329), primera esposa de Constanci Clor i mare de l'emperador Constantí I el Gran.
 Santa Helena de Valdelateja (s. III - 304), màrtir cristiana, morta amb santa Centola a Valdelateja, prop de Burgos.
 Geografia:
 Santa Helena, illa de l'Atlàntic Sud, a uns 2.800 km de la costa oest de l'Àfrica, pertanyent al Regne Unit.
 Santa Helena de Claret, capella romànica del poble de Claret, pertanyent al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Santa Helena de Rodes, església propera al monestir de Sant Pere de Rodes, al municipi de Port de la Selva (Alt Empordà).